Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bannes – Alta Marna
 Bannes – Lot
 Bannes – Marna
 Bannes – Mayenne